Grevie (Båstad), een plaats in de gemeente Båstad in het Zweedse landschap Skåne.
 Grevie (Staffanstorp), een plaats in de gemeente Staffanstorp in het Zweedse landschap Skåne.